In der Liste der Pflichtspiele zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund sind alle Pflichtspiele zwischen den ersten Männermannschaften der deutschen Fußballvereine FC Bayern München und Borussia Dortmund aufgeführt. Häufig wird im Zusammenhang mit den Begegnungen vom Deutschen Clásico bzw. Deutschen Klassiker gesprochen. International findet insbesondere die Bezeichnung Der Klassiker Verwendung.

Geschichte 
Das erste Aufeinandertreffen fand am 2. Januar 1966 in der Qualifikation zum DFB-Pokal 1965/66 statt. Die Bayern gewannen im heimischen Grünwalder Stadion mit 2:0. Bis Anfang der 1990er Jahre war das Duell eher eine Begegnung unter vielen in der Bundesliga. Der FC Bayern spielte meist um die Meisterschaft, während sich der BVB häufig zwischen Tabellenmittelfeld und Abstiegskampf bewegte. Für den Leistungsanstieg der Dortmunder waren u. a. die aus Italien geholten Legionäre Andreas Möller, Jürgen Kohler, Stefan Reuter und Júlio César (alle Juventus Turin) sowie Matthias Sammer (Inter Mailand) verantwortlich. Mit der Borussia wuchs ein Konkurrent des FC Bayern um die Vorherrschaft im deutschen Fußball und es waren die Anfänge des sogenannten Deutschen Clásico, wie man ihn heute kennt. Mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund stehen sich die erfolgreichsten Mannschaften der Fußball-Bundesliga gegenüber. Seit 2010 wurde in jeder Saison entweder München oder Dortmund deutscher Meister. Im DFB-Pokal traf man seit 2008 insgesamt acht Mal, davon vier Mal im Endspiel und zwei Mal im Halbfinale, aufeinander. Einer der Höhepunkte in der Geschichte des Klassikers war das Endspiel in der UEFA Champions League 2013 in Londoner Wembley-Stadion. Das Duell endete mit einem 2:1-Sieg des FC Bayern durch ein Tor von Arjen Robben in der 89. Minute. Das Spiel sahen in Deutschland 21,61 Mio. Fernsehzuschauer (Marktanteil 61,9 %), ein Rekord für Champions-League-Spiele in Deutschland. Die Duelle der beiden Clubs werden in mehr als 200 Länder übertragen.

Kritik an der Bezeichnung Clásico bzw. Klassiker 
Der Begriff Clásico bezieht sich auf El Clásico, die Begegnungen zwischen den spanischen Topclubs Real Madrid und dem FC Barcelona. Der Deutsche Clásico hat, im Vergleich zum Old Firm in Glasgow (seit 1890), zum El Clásico (Anfang der 1900er Jahre) oder zum Frankenderby zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth (früher: SpVgg Fürth), mit über 260 Begegnungen das am häufigsten ausgetragene Fußballderby Deutschlands, eine weniger lange Tradition. In einem Derby geht die Brisanz nicht nur von der räumlichen Nähe zweier Vereine aus einer Stadt, wie beim Derby della Madonnina in Mailand, aus. Beim Old Firm zwischen den Glasgow Rangers und Celtic Glasgow hat die Rivalität auch religiöse Hintergründe. Die Rangers sind der Club der Protestanten, wogegen Celtic von katholischen Einwanderern aus Irland gegründet wurde. Im El Clásico ist neben der sportlichen Rivalität auch die Politik im Spiel. Es stehen sich mit Madrid die Hauptstadt Spaniens und Barcelona, als Metropole des nach Eigenständigkeit strebenden Kataloniens, gegenüber. Als Deutscher Clásico könnten eher die Duelle zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach zu sehen sein. Der Begriff geht hauptsächlich auf die Verwendung in den Medien zurück.

Statistik 
Für Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, zählt der Spielstand nach 120 Minuten. Im DFL-Supercup geht das Ergebnis nach 90 Minuten in die Statistik ein, da  direkt ein Elfmeterschießen ohne vorherige Verlängerung durchgeführt wird.

Liste der Spiele

Partien in der Fußball-Bundesliga

Tabellenbilanz 

• Insgesamt: Der FC Bayern München lag 44 Mal vor Borussia Dortmund in der Tabelle. Die Borussia konnte sich neun Mal vor dem FC Bayern platzieren. (Stand: Saisonende 2021/22).

Partien im DFB-Pokal

Partien in der UEFA Champions League

Partien im DFB- bzw. DFL-Supercup

Partien im DFB-Ligapokal

Titelvergleich

Trivia 
 Am 16. Spieltag der Bundesliga-Saison 1971/72 besiegte der FC Bayern die Schwarz-Gelben mit 11:1. Es ist die zweithöchste Niederlage des BVB in der Bundesliga, bis zum letzten Spieltag 1977/78, als man von Borussia Mönchengladbach in Düsseldorf mit 12:0 besiegt wurde. Dortmund stieg als 17. der Tabelle ab und stieg 1976/77 wieder auf.
 Eine der kuriosesten Szenen ereignete sich am ersten Spieltag der Saison 1986/87. Der aus Mönchengladbach gekommene Stürmer Frank Mill lief nach einer misslungenen Abseitsfalle allein auf das Tor des FC Bayern zu und spielte Torhüter Jean-Marie Pfaff aus. Als Mill den Ball freistehend aus kurzer Distanz ins leere Tor einschießen wollte, überlegte er kurz und wollte mit einem Trick den Treffer erzielen. Dadurch traf er nur den Pfosten.
 Am 3. April 1999 fand eine der denkwürdigsten Partien der beiden Clubs statt. Der Hauptakteur war der FCB-Torhüter Oliver Kahn. Vor dem Spiel wurden, wie so oft in Dortmund, Bananen von der Südtribüne in Kahns Strafraum geworfen. Schon nach 32 Minuten lag der Tabellenführer aus München (14 Punkte Vorsprung) mit 0:2 durch Heiko Herrlich zurück. Der BVB war Vierter und kämpfte um einen Platz in der UEFA Champions League. Vier Minuten nach dem 0:2 wurde Sammy Kuffour vom Platz gestellt. Am zweiten Treffer war Kahn auch nicht ganz unschuldig. Bei einer Aktion im Strafraum geraten Kahn und Herrlich leicht aneinander. Dabei versuchte Kahn andeutungsweise Herrlich wie ein Vampir in den Hals zu beißen. Wenige Minuten später kam es zu einer weiteren spektakulären Szene. Kahn fing einen aufs Tor kommenden Ball früh ab, lief durch und sprang mit gestrecktem Bein in Kung-Fu-Haltung in Richtung des BVB-Stürmers Stéphane Chapuisat. Kahn verfehlte Chapuisat nur knapp. Für Kahn blieben beide Aktionen folgenlos. Er bekam nicht einmal eine gelbe Karte. Nachdem Stefan Reuter in der 51. Minute das Feld wegen einer gelb-roten Karte verlassen musste, herrschte wieder zahlenmäßiger Gleichstand bei den Akteuren. Der FCB konnte durch Alexander Zickler (58. Min.) und Carsten Jancker (63. Min.) den 0:2-Rückstand noch zum 2:2 ausgleichen.
 Im Bundesligaspiel am 7. April 2001 in Dortmund wurden drei Spieler (zwei Mal Rot und einmal Gelb-Rot) des Feldes verwiesen. Es gab weitere zehn Gelbe Karten. Die insgesamt 13 Karten in einem Spiel sind bis heute Liga-Rekord.
 Am 9. November 2002 wurde Torhüter Jens Lehmann in der 66. Minute des Feldes verwiesen. Da die Dortmunder ihr Wechselkontingent ausgeschöpft hatten, musste Stürmer Jan Koller ins Tor. Er musste keinen Treffer hinnehmen, aber die 1:2-Niederlage konnte dies nicht verhindern.
 Christian Nerlinger spielte von 1993 bis 1998 bei Bayern und wechselte dann zum BVB. Schon sein Vater Helmut Nerlinger, gebürtiger Münchner, spielte in den 1970er Jahren bei beiden Clubs. Sein Sohn wurde während seiner Zeit in Dortmund (1972–1978) geboren.

Weblinks 

 bundesliga.com: Klassiker von A bis Z: Alles zu Dortmund gegen Bayern
 fcbayern.com: Offizielle Website des FC Bayern München
 bvb.de: Offizielle Website von Borussia Dortmund
 ran.de: Bayern vs. Dortmund: Der deutsche Clasico
 wz.de: Diese Spieler kickten für Bayern und den BVB
 rp-online.de: Diese Spieler wechselten zwischen dem BVB und Bayern

Einzelnachweise 

Liste (Fußballspiele)
!
!